Anik steht für:

 Anik (Satellit), eine Serie kanadischer Kommunikationssatelliten
 niederländischer Name der französischen Gemeinde Aniche

Siehe auch:
 Anick
 Annick
 Annik
 Anic